Lachlan – nome proprio di persona maschile
Lachlan – fiume australiano
Robert Mac Lachlan – entomologo britannico